Dammers ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Otto Dammers (1811–1860), deutscher Jurist und Politiker
 Elly Dammers (1921–2009), niederländische Speerwerferin
 Friedrich Dammers (1818–1887), General im Königreich Hannover
 Jerry Dammers (* 1955), Gründer und Keyboarder der Ska-Band The Specials aus Coventry
 Richard Dammers (1762–1844), Priester, Jurist und Bischof von Paderborn

Siehe auch:
 Dammer